BGC eller bgc kan syfta på:

 bgc – ISO 639-3-kod för et ett indoariskt språk, se Hariyanvi
 Bankgirocentralen BGC AB – juridiskt namn för Bankgirot
 BGC –  en amerikansk baptistkyrka, bildad 1879, se Baptist General Conference
 BCG – ett amerikanskt multinationellt konsultföretag, se Boston Consulting Group
 BGC Capital Markets – en bank i Hongkong
 BGC Masters – en inbjudningsturnering i snooker som spelades mellan 15 och 22 januari 2012, se Masters 2012